Il singolare del torneo di tennis Joplin Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Lu Yen-Hsun che ha battuto in finale Glenn Weiner 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Alex Bogomolov, Jr. (primo turno)
 Eric Taino (quarti di finale)
 Assente
 Frédéric Niemeyer (secondo turno)

 Sergio Roitman (primo turno)
 Noam Okun (secondo turno)
 Sébastien de Chaunac (secondo turno)
 Lu Yen-Hsun (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Joplin Challenger 2004